Arreglo (de arreglar) puede referirse a:

 Regla, orden, coordinación.

 Avenencia, conciliación.

 Arreglo, transformación de una obra musical para poder interpretarla con instrumentos o voces distintos a los originales.
Amancebamiento
Arreglo de cuentas, acto de tomarse la justicia por su mano o vengarse.

Arreglo parroquial, reforma de las categorías y demarcaciones de las parroquias de una diócesis.

Acicalado, engalanamiento.
Determinación del estado absoluto y el movimiento de los cronómetros, en marina.
Reparación

Otros usos
 Arreglo (combinatoria): cada upla ordenada que puede formarse tomando elementos diferentes entre los dados.

  Vector, o "arreglo" en programación, secuencia de valores del mismo tipo.
 Arreglo de los Campos, en la Banda Oriental, durante la era colonial.
 Arreglo de subgraves, en cajas acústicas.
 Matrimonio arreglado

Notas